Адма или Адама (; букв. «красная земля») — библейский ветхозаветный город; один из городов Содомского пятиградия в долине Сиддим, уничтоженный вместе с Содомом и Гоморрой. В  упоминается царь Адмы — Шинав (евр. Шинаб).

Некоторые предполагают, что Адма это то же самое, что и «Адам» Книги Иисуса Навина, название которого все ещё прослеживается в Damieh, названии брода через реку Иордан.

Примечания

См. также 
Другие города Содомского пятиградия:
 Севоим ()
 Сигор (; «малый»)
 Содом и Гоморра (, «горящий», и , «погружение»/«потопление»)

Ссылки 

Библейские места
Книга Бытия
Исчезнувшие города Ближнего Востока